Musumeci:
 Maddalena Musumeci (it)
 Sebastiano "Nello" Musumeci, un om politic italian
 Nina Musumeci (en)
 Pietro Musumeci (it)
 Tuccio Musumeci (it)